USS Marblehead war der Name mehrerer Schiffe der US-Marine:

USS Marblehead (1861), ein Kanonenboot im Amerikanischen Bürgerkrieg (1861–1868)
USS Marblehead (C-11), ein Kreuzer der Montgomery-Klasse (1890–1921)
USS Marblehead (CL-12), ein leichter Kreuzer der Omaha-Klasse (1924–1946)

Marblehead